Иван Дриженко:
 Дриженко, Иван Алексеевич (1916—1973) — участник Великой Отечественной войны, подполковник, Герой Советского Союза. 
 Дриженко, Иван Павлович (псевд. Турский) — журналист, редактор (Харьков, 1910-е).